K o KK fue el símbolo para los siguientes servicios del metro de Nueva York:
K (Broadway Brooklyn Local), a principios era KK, pero suspendido en 1976.
K (Eighth Avenue Local), reemplazado por el servicio AA en 1986 y unido con el servicio C en 1988.

en:K (disambiguation)#General uses